Der 15. Münsterland Giro 2021 war ein deutsches Straßenradrennen im Münsterland/Nordrhein-Westfalen über eine 188,5 Kilometer lange Strecke mit Start in Enschede und Ziel in der Stadt Münster.

Das Rennen ist Teil der UCI Europe Tour 2021, in der Kategorie 1. Pro. Sieger wurde der Brite Mark Cavendish von Deceuninck-Quick Step vor dem Franzosen Alexis Renard von Israel Start-Up Nation und dem Dänen Morten Hulgaard von Uno-X Pro Cycling Team.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Einzelnachweise 

Radrennen 2021
Sport (Münsterland)
Eintagesrennen
Straßenradrennen in Deutschland
Sportveranstaltung in Nordrhein-Westfalen